Тагирова () — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Тагирова, Аниса Абдулловна (род. 1941) — башкирская поэтесса, переводчица, преподаватель высшей школы.
 Тагирова, Майя Афзаловна  (1931—2003) — артистка балета, народная артистка Республики Башкортостан (2001). Заслуженная артистка РСФСР (1955).